Le sigle MTV peut désigner : 
 Music Television, chaîne de télévision américaine fondée en 1981, spécialisée dans la diffusion des vidéoclips et autres programmes liés à la culture populaire ;
 MTV Networks, groupe affilié à la chaîne de télévision américaine ;
 l'une des chaînes de MTV Networks :
 MTV2
 MTV Base,
 ,
 Club MTV,
 ,
 MTV Live,
 MTV (Amérique latine),
 MTV (Asie du Sud-Est),
 MTV (Brésil),
 MTV (Espagne),
 MTV (France),
 MTV (Europe),
 MTV (Grèce),
 MTV (Italie),
 MTV (Moyen-Orient),
 MTV (Royaume-Uni),
 MTV (Suisse),
 MTV (Turquie),
 MTV (Portugal).
 Magyar Televízió, chaîne de télévision hongroise fondée en 1957 ;
 Mainostelevisio 3, chaîne de télévision finlandaise fondée en 1957.
 Murr Television, chaîne de télévision libanaise fondée en 1991 ;
 Mouvement Tunisie Volonté, parti politique tunisien fondé en 2015.